Bays ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Bays (* 1953), US-amerikanische Autorin
 Carter Bays (* 1975), US-amerikanischer Drehbuchautor und Fernsehproduzent
 Marguerite Bays (1815–1879), Schweizer Bauerntochter und Schneiderin, Heilige der katholischen Kirche
 Séverin Bays (1885–1972), Schweizer Mathematiker und Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bays (Kentucky), im Breathitt County
 Bays (Ohio), im Wood County
 Bays Branch, im Floyd County, Kentucky
 Bays Cove, im Hawkins County, Tennessee
 Bays Heights, im Fayette County, West Virginia
 Bays Mountain Estates, im Blount County, Tennessee

Sonstiges:
 Bays Creek, Fließgewässer im Tillamook County, Oregon
 Bays Lake, See im Marion County, Oregon
 Bays Branch State Wildlife Area, Park im Guthrie County, Iowa
 Bays Mountain Park, Park im Sullivan County, Tennessee

Siehe auch:
 Bais
 Bayes
 Bay (Begriffsklärung)